Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2018 года проходил с 1 по 10 ноября в Ашхабаде (Туркмения). Это был 84-й чемпионат мира среди мужчин и 27-й среди женщин.

Информация о чемпионате 
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2018 году проводится на спортивной базе ашхабадского Олимпийского городка. Это решение принял Исполнительный совет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Первоначально чемпионат должен был пройти в Лиме (Перу), но государство отказалось от организации турнира по причине незавершенности спортцентра Сан-Исидоро и высказалось за передачу права проведения чемпионата.

IWF единогласно проголосовал за перенос мирового чемпионата 2018 в Ашхабад ввиду прошедших в сентябре 2017 года V Азиатских игр, организация которых продемонстрировала потенциал спортивной инфраструктуры Туркменистана.

Участники ашхабадского мирового первенства соревновались в новых весовых категориях, утверждённых в июле 2018 года на заседании IWF в Ташкенте. Российские штангисты впервые выступили на чемпионате мира после 2015 года. Мужскую сборную России тренирует Олег Писаревский, женскую — Николай Колесников.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим (по сумме) медалям

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Страны-участники

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 

2018 год в Туркменистане
Международные спортивные соревнования в Ашхабаде
Ноябрь 2018 года
Тяжёлая атлетика в Туркменистане